Di seguito una lista di asteroidi dal numero 506001 al 507000 con data di scoperta e scopritore.

506001-506100 

|-
| 506001 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506002 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506004 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506005 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506007 - ||  ||  || WISE
|-
| 506008 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506009 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506010 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506011 - ||  ||  || WISE
|-
| 506012 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506013 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506014 - ||  ||  || WISE
|-
| 506015 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506016 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506017 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506018 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506019 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506020 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506021 - ||  ||  || WISE
|-
| 506022 - ||  ||  || CINEOS
|-
| 506023 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506024 - ||  ||  || WISE
|-
| 506025 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506026 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506027 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506028 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506029 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506030 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506031 - ||  ||  || CSS
|-
| 506032 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506033 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506034 - ||  ||  || CSS
|-
| 506035 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506036 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506037 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506038 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506039 - ||  ||  || WISE
|-
| 506040 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506041 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506042 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506043 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506044 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506045 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506046 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506047 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506048 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506049 - ||  ||  || WISE
|-
| 506050 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506051 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506052 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506053 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506054 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506055 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506056 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506057 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506058 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506059 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506060 - ||  ||  || WISE
|-
| 506061 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506062 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506063 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506064 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506065 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506066 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506067 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506068 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506069 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506070 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506071 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506072 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506073 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506074 - ||  ||  || WISE
|-
| 506075 - ||  ||  || CSS
|-
| 506076 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506077 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506078 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506079 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506080 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506081 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506082 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506083 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506084 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506085 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506086 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506087 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506088 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506089 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506090 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506091 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 506092 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506093 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506094 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506095 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506097 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506099 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506100 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

506101-506200 

|-
| 506101 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506102 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506103 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506105 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506106 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506107 - ||  ||  || CSS
|-
| 506108 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 506109 - ||  ||  || CSS
|-
| 506110 - ||  ||  || CSS
|-
| 506111 - ||  ||  || CSS
|-
| 506112 - ||  ||  || CSS
|-
| 506113 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506114 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
| 506115 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506116 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506117 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506119 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506120 - ||  ||  || WISE
|-
| 506121 - ||  ||  || KEPLER
|-
| 506122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506123 - ||  ||  || CSS
|-
| 506124 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506125 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506126 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506127 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506128 - ||  ||  || CSS
|-
| 506129 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 506130 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506131 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 506132 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506133 - ||  ||  || CSS
|-
| 506134 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506135 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506136 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506137 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506138 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506139 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506140 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506141 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506142 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 506143 - ||  ||  || CSS
|-
| 506144 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506145 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506146 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506147 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506148 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506150 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506151 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506153 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506154 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506155 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506156 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506157 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506158 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506159 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506161 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506162 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506163 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506164 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506165 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506166 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506167 - ||  ||  || WISE
|-
| 506168 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506169 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506170 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506171 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506172 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506173 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506174 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506175 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506176 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506177 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506178 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506179 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506180 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506181 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506182 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506184 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506185 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506186 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506187 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506188 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506189 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506190 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506192 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506193 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506194 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506195 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506196 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506198 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506199 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506200 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|}

506201-506300 

|-
| 506201 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506202 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506203 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506204 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506205 - ||  ||  || CSS
|-
| 506206 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506207 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506208 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506209 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506210 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506211 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506212 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506213 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506214 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506215 - ||  ||  || CSS
|-
| 506216 - ||  ||  || CSS
|-
| 506217 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506218 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506219 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506220 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506221 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506222 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506223 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506224 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506225 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506226 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506227 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506228 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506229 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506230 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506231 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 506232 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506233 - ||  ||  || WISE
|-
| 506234 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506235 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506236 - ||  ||  || WISE
|-
| 506237 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506238 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506239 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506240 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506241 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506242 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506244 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506245 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506247 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506248 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506249 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506250 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506251 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506252 - ||  ||  || WISE
|-
| 506253 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506254 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506255 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506256 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506257 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506258 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506259 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506260 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506261 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506262 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506263 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506264 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506265 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506266 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506267 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506268 - ||  ||  || WISE
|-
| 506269 - ||  ||  || CSS
|-
| 506270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506271 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506272 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506273 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506274 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506275 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506276 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506277 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506278 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506279 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506281 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506282 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506283 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506284 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506285 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506286 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506287 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506288 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506289 - ||  ||  || WISE
|-
| 506290 - ||  ||  || CSS
|-
| 506291 - ||  ||  || WISE
|-
| 506292 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506293 - ||  ||  || WISE
|-
| 506294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506295 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 506296 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506297 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506298 - ||  ||  || CSS
|-
| 506299 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506300 - ||  ||  || LINEAR
|-
|}

506301-506400 

|-
| 506301 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506302 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506303 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506304 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506305 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506306 - ||  ||  || CSS
|-
| 506307 - ||  ||  || CSS
|-
| 506308 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506309 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506310 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506311 - ||  ||  || CSS
|-
| 506312 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506313 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506314 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506315 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 506316 - ||  ||  || CSS
|-
| 506317 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506318 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506319 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506320 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506321 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 506322 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 506323 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506324 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506325 - ||  ||  || WISE
|-
| 506326 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506329 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506330 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506331 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506332 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506333 - ||  ||  || CSS
|-
| 506334 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 506335 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506336 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506337 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506338 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506339 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506340 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506341 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506342 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506343 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506344 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506345 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506346 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506347 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506348 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506349 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506351 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506352 - ||  ||  || CSS
|-
| 506353 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506354 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506355 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506356 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506357 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506358 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506359 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506360 - ||  ||  || CSS
|-
| 506361 - ||  ||  || CSS
|-
| 506362 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506363 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506364 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506365 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506366 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506367 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506368 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506369 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506370 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506371 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506372 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506373 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506374 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506375 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506376 - ||  ||  || WISE
|-
| 506377 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 506378 - ||  ||  || CSS
|-
| 506379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506380 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506381 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506382 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506383 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506384 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506387 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506388 - ||  ||  || CSS
|-
| 506389 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506390 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506391 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506392 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506393 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
| 506394 - ||  ||  || CSS
|-
| 506395 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506396 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506397 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506398 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506399 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 506400 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

506401-506500 

|-
| 506401 - ||  ||  || CINEOS
|-
| 506402 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506403 - ||  ||  || CSS
|-
| 506404 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506405 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506406 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506407 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506408 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506409 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506410 - || -3 ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 506411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506412 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506413 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506414 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506415 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506416 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506417 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506418 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506419 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506420 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506421 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506422 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506424 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506425 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506426 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506427 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506428 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506429 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506430 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506431 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506432 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506433 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506434 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506435 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 506436 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506437 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 506438 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506439 - ||  ||  || Holman, M. J., Gladman, B., Grav, T.
|-
| 506440 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506441 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506442 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506443 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506444 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506445 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 506446 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506447 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506448 - ||  ||  || NEAT
|-
| 506449 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506450 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506451 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506452 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506453 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506454 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506455 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506456 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506458 - ||  ||  || NEAT
|-
| 506459 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506460 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506461 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
| 506462 - ||  ||  || NEAT
|-
| 506463 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 506464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506465 - ||  ||  || NEAT
|-
| 506466 - ||  ||  || McClusky, J. V.
|-
| 506467 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506468 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
| 506469 - ||  ||  || NEAT
|-
| 506470 - ||  ||  || NEAT
|-
| 506471 - ||  ||  || NEAT
|-
| 506472 - ||  ||  || NEAT
|-
| 506473 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 506474 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506475 - ||  ||  || Needville
|-
| 506476 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506477 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506479 - ||  ||  || Mauna Kea
|-
| 506480 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506481 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506482 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506483 - ||  ||  || NEAT
|-
| 506484 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506485 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 506486 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506487 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506489 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506490 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 506491 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506492 - ||  ||  || NEAT
|-
| 506493 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 506494 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 506495 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 506496 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506497 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506498 - ||  ||  || CSS
|-
| 506499 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506500 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

506501-506600 

|-
| 506501 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506502 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506503 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506504 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 506505 - ||  ||  || CSS
|-
| 506506 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506507 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506508 - ||  ||  || CSS
|-
| 506509 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506510 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506511 - ||  ||  || CINEOS
|-
| 506512 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506513 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506514 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506515 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506516 - ||  ||  || CSS
|-
| 506517 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506518 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506519 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 506520 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506521 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 506522 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506523 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506524 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 506525 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 506526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506528 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506529 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506530 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506532 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506533 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506534 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506535 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506536 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506537 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506538 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506539 - ||  ||  || CSS
|-
| 506540 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506541 - ||  ||  || CINEOS
|-
| 506542 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506543 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506544 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506545 - ||  ||  || CSS
|-
| 506546 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506548 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506550 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506551 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 506552 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506553 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506555 - ||  ||  || CSS
|-
| 506556 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506557 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506558 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506559 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506560 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506562 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506563 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506564 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506565 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506567 - ||  ||  || CSS
|-
| 506568 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506571 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506574 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506576 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506577 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506578 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506579 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506580 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506581 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506582 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
| 506583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506584 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506585 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506586 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506587 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506588 - ||  ||  || CSS
|-
| 506589 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506590 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506591 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506592 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506594 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506595 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506596 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506597 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506598 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506599 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506600 - ||  ||  || CSS
|-
|}

506601-506700 

|-
| 506601 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506602 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506604 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506605 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506606 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506607 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 506608 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506609 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506610 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506612 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506613 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506614 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 506615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506617 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506618 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506619 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506620 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506621 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506623 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506624 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506625 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 506626 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506627 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506628 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506630 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 506631 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506632 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506633 - ||  ||  || NEAT
|-
| 506634 - ||  ||  || NEAT
|-
| 506635 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506636 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506637 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 506638 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506639 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506640 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506641 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506642 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506643 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506644 - ||  ||  || CSS
|-
| 506645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506648 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506650 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506651 - ||  ||  || CSS
|-
| 506652 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506653 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506654 - ||  ||  || CSS
|-
| 506655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506656 - ||  ||  || CSS
|-
| 506657 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506658 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506660 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506661 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506663 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506664 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506665 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506666 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506667 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506668 - ||  ||  || OAM
|-
| 506669 - ||  ||  || CSS
|-
| 506670 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506672 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506673 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506674 - ||  ||  || CSS
|-
| 506675 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506676 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506677 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506679 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506681 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506682 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506683 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506684 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506685 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506686 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506687 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506688 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506689 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506691 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506692 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506694 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506695 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506696 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506697 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506698 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506699 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506700 - ||  ||  || CSS
|-
|}

506701-506800 

|-
| 506701 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506702 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506704 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506705 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506706 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506707 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506708 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506710 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506711 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506713 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506714 - ||  ||  || CSS
|-
| 506715 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506716 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506719 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506720 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506721 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506722 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506723 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506724 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506725 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506726 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506727 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506728 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506729 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506730 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506731 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506732 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506733 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506734 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506736 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506737 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506739 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506741 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506742 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506744 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506746 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506747 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506748 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506749 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506750 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506751 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506753 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506754 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506755 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506756 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506757 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506758 - ||  ||  || CSS
|-
| 506759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506760 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506761 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506762 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506763 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506764 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506765 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506767 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506768 - ||  ||  || CSS
|-
| 506769 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506771 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506772 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506773 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506776 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506777 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506778 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506779 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506780 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506781 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506782 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506783 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506786 - ||  ||  || CSS
|-
| 506787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506788 - ||  ||  || CSS
|-
| 506789 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506790 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506791 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506792 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506793 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506795 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506799 - ||  ||  || CSS
|-
| 506800 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

506801-506900 

|-
| 506801 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506802 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506803 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506805 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 506806 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506807 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506808 - ||  ||  || CSS
|-
| 506809 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506810 - ||  ||  || CSS
|-
| 506811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506812 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506814 - ||  ||  || CSS
|-
| 506815 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506816 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506817 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506818 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506819 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506820 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506822 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506824 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506826 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506827 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506829 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506830 - ||  ||  || CSS
|-
| 506831 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506832 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 506833 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506834 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506835 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506836 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506842 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506843 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506844 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506845 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506846 - ||  ||  || CSS
|-
| 506847 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 506848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506849 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506850 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506853 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506854 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506855 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506857 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506859 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506861 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506862 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506863 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506864 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506865 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506866 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506867 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506868 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506869 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506870 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506871 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506873 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506874 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506875 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506878 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506879 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506881 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506882 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506883 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506886 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506888 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506889 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506890 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506891 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506892 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506894 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506895 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506896 - ||  ||  || CSS
|-
| 506897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506898 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506899 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506900 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

506901-507000 

|-
| 506901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506902 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506903 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506904 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506905 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506906 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506907 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506908 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506911 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506912 - ||  ||  || CSS
|-
| 506913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506914 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506915 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506916 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506918 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506919 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506920 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506921 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506922 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506924 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506925 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506926 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506927 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506928 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506929 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506931 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506932 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506933 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506934 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506935 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506936 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506937 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506938 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506939 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506941 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506942 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506948 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506949 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506953 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506954 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506956 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506957 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506958 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 506959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506961 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506964 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506965 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506966 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506969 - ||  ||  || CSS
|-
| 506970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506972 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506974 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506975 - ||  ||  || CSS
|-
| 506976 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506978 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506979 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506980 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 506981 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506982 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506983 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506984 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506987 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506988 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506989 - ||  ||  || OAM
|-
| 506990 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506994 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 506996 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506997 - ||  ||  || CSS
|-
| 506998 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 506999 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507000 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

Collegamenti esterni 
 

0506001